Saint-Cassien kan syfta på:
 Saint-Cassien, Dordogne
 Saint-Cassien, Isère